Рукав — частина одягу, що покриває руку (від плеча до кисті або коротше).
 Рукав — одноразове приладдя з тефлонової плівки для готування їжі шляхом запікання.
 Рукав річки — водяний потік, що відійшов у бік від головного русла; відгалуження річки.
 Рукав — пристрій у вигляді труби або кишки для відведення чи передачі рідин, газів, сипких тіл.
 Пожежний рукав — скручений в кільце біля пожежного крану шланг, приєднаний до центрального водопостачання
 Галактичний рукав — структурний елемент спіральної галактики.
 Рукав (гнучкий рукав, гофрований рукав, труба-рукав) — неформальна назва гнучкої труби муловсмоктувача.

Див. також 
 Рукав — заповідне урочище, Чернівецька область.
 Ла-Манш — протока між островом Велика Британія і материком, назва якої французькою мовою означає «Рукав».

Посилання 
 «Рукав» в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 8, С. 905.